Engeland
 Stapleton (Bristol)
 Stapleton (Cumbria), een plaats en civil parish 
 Stapleton (Herefordshire), een plaats en civil parish 
 Stapleton (Leicestershire)
 Stapleton (Richmondshire), een plaats en civil parish in North Yorkshire
 Stapleton (Selby), een plaats en civil parish in North Yorkshire
 Stapleton (Shropshire)
 Stapleton (Somerset)
Verenigde Staten
 Stapleton (Alabama)
 Stapleton (Georgia) 
 Stapleton (Nebraska)